Рэй Кондо (16 мая 1950 года, Халл — 15 апреля 2004 года, Ванкувер) — известный канадский музыкант, певец, в стиле рокабили. Его шедевр «I Lost My Gal In Yukon» знает весь мир поклонников.

Биография

Дискография 
 1986 — Crazy Date (Ray Condo & his Hardrock Goners) Pipeline Records
 1988 — "Hot & Cold (Ray Condo & his Hardrock Goners) Crazy Rekkids
 1990 — Condo Country (Ray Condo & his Hardrock Goners) Crazy Rekkids
 1991 — Condo Country (Ray Condo & his Hardrock Goners) CD version Crazy Rekkids
 1991 — Condo Country (Ray Condo & his Hardrock Goners) EP version FURY Records
 1993 — Hillbilly Holiday (Ray Condo & his Hardrock Goners) FURY Records
 1994 — Come On! (Ray Condo & his Hardrock Goners) FURY Records
 1996 — Swing Brother Swing (Ray Condo & his Ricochets) Joaquin Records
 1997 — Door to Door Maniac (Ray Condo & his Ricochets) Joaquin Records
 2000 — High & Wild (Ray Condo & his Ricochets) Joaquin Records
 2004 — Sweet Love On My MInd/Big Dog Little Dog (Ray Condo & his Hardrock Goners/Ray Condo) Crazy Productions
 2007 — Top Hits! Party Favourites! (Ray Condo & his Hardrock Goners) Crow-Matic Records

Рок-музыканты Канады
Рок-вокалисты Канады